Szent Konstantin és Szent Ilona-templom, templom a bulgáriai Plovdivban (337)
Szent Konstantin és Szent Ilona-templom, templom az albániai Beratban (17. század)
Szent Konstantin és Szent Ilona-templom, templom a moldovai Chișinăuban (1777)
Szent Konstantin és Szent Ilona-templom, templom a romániai Brassóban (1791)
Szent Konstantin és Szent Ilona-templom, templom a romániai Dobrában (1810 körül)
Szent Konstantin és Szent Ilona-templom, templom a romániai Jászvásárban (1814)
Szent Konstantin és Szent Ilona-templom, templom a romániai Osica de Susban (1830)
Szent Konstantin és Szent Ilona-templom, templom a romániai Gura Humoruluiban (1862)
Szent Konstantin és Szent Ilona-templom, templom a venezuelai Caracasban (1999)